Задняя — топоним в России.
 Задняя — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Задняя — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Задняя — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Задняя — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Задняя — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Задняя — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Задняя — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Задняя — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Задняя — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Задняя — деревня в Островском районе Костромской области.
 Задняя — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Задняя — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Задняя — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Задняя — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
Задняя — до 1963 г. название деревни Восход в Волотовском районе Новгородской области.

 Задняя — река в Карелии, приток Чалны.